

Persone
 Erika Leitner – slittinista italiana
 Ferdinand Leitner – direttore d'orchestra tedesco
 Gottlieb Wilhelm Leitner – orientalista britannico
 Hias Leitner – sciatore alpino austriaco
 Ján Leitner – atleta ceco, specialista nel salto in lungo
 Johanna Mikl-Leitner – politica austriaca
 Jules-Louis-Auguste Leitner – commediografo francese
 Ludwig Leitner – sciatore alpino tedesco
 Maria Leitner – giornalista televisiva italiana
 Max Leitner – criminale italiana
 Michaela Gerg Leitner – sciatrice alpina tedesca
 Moritz Leitner – calciatore tedesco
 Patric Leitner – slittinista tedesco
 Vladimír Leitner – calciatore slovacco

Altro
 Leitner – azienda che produce impianti a fune
 Leitner Solar Arena – palaghiaccio di Brunico